Cantonul Vauvillers este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Alaincourt || align="right" | 89 || align="right" | 70210 || align="right" | 70010
|-
| Ambiévillers || align="right" | 106 || align="right" | 70210 || align="right" | 70013
|-
| Anjeux || align="right" | 165 || align="right" | 70800 || align="right" | 70023
|-
| Bassigney || align="right" | 116 || align="right" | 70800 || align="right" | 70052
|-
| Betoncourt-Saint-Pancras || align="right" | 67 || align="right" | 70210 || align="right" | 70069
|-
| Bouligney || align="right" | 431 || align="right" | 70800 || align="right" | 70083
|-
| Bourguignon-lès-Conflans || align="right" | 106 || align="right" | 70800 || align="right" | 70087
|-
| Cubry-lès-Faverney || align="right" | 114 || align="right" | 70160 || align="right" | 70190
|-
| Cuve || align="right" | 153 || align="right" | 70800 || align="right" | 70194
|-
| Dampierre-lès-Conflans || align="right" | 268 || align="right" | 70800 || align="right" | 70196
|-
| Dampvalley-Saint-Pancras || align="right" | 33 || align="right" | 70210 || align="right" | 70200
|-
| Fontenois-la-Ville || align="right" | 172 || align="right" | 70210 || align="right" | 70242
|-
| Girefontaine || align="right" | 50 || align="right" | 70210 || align="right" | 70269
|-
| Hurecourt || align="right" | 46 || align="right" | 70210 || align="right" | 70287
|-
| Jasney || align="right" | 195 || align="right" | 70800 || align="right" | 70290
|-
| Mailleroncourt-Saint-Pancras || align="right" | 213 || align="right" | 70210 || align="right" | 70323
|-
| Melincourt || align="right" | 233 || align="right" | 70210 || align="right" | 70338
|-
| Montdoré || align="right" | 64 || align="right" | 70210 || align="right" | 70360
|-
| La Pisseure || align="right" | 42 || align="right" | 70800 || align="right" | 70411
|-
| Plainemont || align="right" | 53 || align="right" | 70800 || align="right" | 70412
|-
| Pont-du-Bois || align="right" | 111 || align="right" | 70210 || align="right" | 70419
|-
| Selles || align="right" | 246 || align="right" | 70210 || align="right" | 70485
|-
| Vauvillers || align="right" | 801 || align="right" | 70210 || align="right" | 70526
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône